Hierarquia militar do Brasil — para aquele militar que alcançou até o grau de suboficial ou subtenente na hierarquia
 Hierarquia militar de Portugal — para aquele militar que alcançou até o grau de sargento ou oficial na hierarquia

Desambiguação